Il doppio del torneo di tennis Intersport Heilbronn Open 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio dell'Intersport Heilbronn Open 1996, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1996, è stato vinto da Lorenzo Manta e Pavel Vízner. In finale hanno sconfitto Diego Nargiso e Udo Riglewski con il punteggio di 6-3, 7-6.

Teste di Serie

  Tom Kempers /  Menno Oosting (primo turno)
  Marius Barnard /  Anders Järryd (semifinali)

  Bill Behrens /  Jack Waite (quarti di finale)
  Martin Sinner /  Joost Winnink (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Intersport Heilbronn Open 1996